Гореловский — посёлок в Бугурусланском районе Оренбургской области в составе Русскобоклинского сельсовета.

География 
Находится на расстоянии примерно 6 километров по прямой на север от центра сельсовета села Русская Бокла.

Население 
Население составляло 33 человек в 2002 году (русские 100 %), 20 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Бугурусланского района